Watt kan som auktorsförkortning betyda:

 David Allan Poe Watt
 George Watt
 John Charles Watt

Robotskapade auktorsförkortningar